Byschiw (; ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 2800 Einwohnern (2004).

Die 1509 gegründete Ortschaft liegt am Ufer der Lupa (), einem 14 km langen Nebenfluss des Irpin und an der Regionalstraße P–04. Byschiw ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Makariw, zu der noch die drei Dörfer Horobijiwka () mit etwa 240 Einwohnern, Lubske () mit etwa 50 Einwohnern und Ferma () mit etwa 10 Einwohnern gehören. Das Dorf liegt 57 km südwestlich vom Oblastzentrum Kiew und 24 km südlich vom Rajonzentrum Makariw.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1509
Rajon Makariw